Ги́тмарк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гитмарк, Ингвилль — норвежская кёрлингистка.
 Гитмарк, Линн (род. 1982) — норвежская кёрлингистка.
 Гитмарк, Эллен — норвежская кёрлингистка.